Gianfranco Folena – linguista e filologo italiano
 Pietro Folena – politico e blogger italiano